Fresneau ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Fresneau (bl. 1538–1554), französischer Komponist
 Jehan Fresneau (vor 1450–nach 1505), französischer Komponist und Sänger